Résultats détaillés de l'édition 1977 (janvier) du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie.

Faits marquants

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1977 de l'ATP
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

19771
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1977
Tennis en janvier 1977